Sankt Johann am Walde is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Braunau am Inn. De gemeente heeft ongeveer 2100 inwoners.

Geografie
Sankt Johann am Walde heeft een oppervlakte van 39,99 km². Het ligt in het middennoorden van het land. De gemeente is niet ver verwijderd van de Duitse grens.

Gemeente in Opper-Oostenrijk